Французский бульвар:

 Французский бульвар — бульвар в Одессе.
 Французский бульвар — название торговой марки украинских тихих, игристых вин и коньяков